Moctezuma I emperador asteca que va regnar des de 1440 a 1469.
 Moctezuma II, emperador asteca que va regnar en el moment de la conquesta d'Amèrica, de 1502 a 1520.
 Xipaguazin Moctezuma, coneguda com a Princesa Moctezuma.
 Isabel Moctezuma, coneguda com a Princesa Moctezuma.